World Series by Nissan 2002 – piąty sezon w historii tej serii. Zmagania rozpoczęły się 12 maja 2002 roku na hiszpańskim torze Circuit Ricardo Tormo, natomiast zakończyły 8 grudnia tego samego roku na brazylijskim Autódromo José Carlos Pace. Mistrzem serii wśród kierowców został Brazylijczyk Ricardo Zonta, a wśród zespołów – hiszpańska ekipa Racing Engineering.

Lista startowa 
Źródło: speedsport-magazine.com

Kalendarz wyścigów 
Źródło: speedsport-magazine.com

Klasyfikacja kierowców 
Źródło: speedsport-magazine.com
Punktacja:

 Wyścig: 20-15-12-10-8-6-4-3-2-1 (dziesięć pierwszych pozycji)
 Najszybsze okrążenie: 2 punkty (w każdym wyścigu)
 Do klasyfikacji zaliczano wyniki z 14 najlepszych wyścigów

Uwagi:
 pogrubienie – pole position
 kursywa – najszybsze okrążenie

Klasyfikacja zespołów 
Źródło: speedsport-magazine.com

Przypisy 

World Series by Nissan
2002 w sportach motorowych